Els Sanasuni van ser una família de nakharark (nobles) d'Armènia amb feu hereditari al districte de Sassun a l'Altzniq.

Khout Sanasuni era senyor de Sassun cap a l'any 590. Un Hovhannes Sanasuni apareix al  en època indeterminada. La regió va passar a una branca dels Mamikonian potser al  i la van mantenir fins al 1058/1059.

Referències 

Nakharark